Richard Sears ha vinto il suo sesto U.S. National Championships battendo nel challenge round Robert Livingston Beeckman 4–6, 6–1, 6–3, 6–4.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1886